Catterall bezeichnet

 eine Ortschaft in der Grafschaft Lancashire in England; siehe Catterall (Lancashire)

Catterall ist der Familienname von 
 Arthur Catterall (1883–1943), englischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Charles Catterall (1914–1966), südafrikanischer Boxer und Olympiateilnehmer
 John Leslie Catterall (1905–1972), US-amerikanischer Philologe
 Ross Anthony Catterall (* 1974), englischer Musiker; siehe Ross Antony
 William A. Catterall (* 1946), US-amerikanischer Pharmakologe und Neurobiologe